Zootopia steht für:
 Zootopia, deutscher Titel Zoomania, US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Walt Disney Pictures aus dem Jahr 2016
 Zootopia (Zoo), in Planung befindlicher Teilabschnitt des Givskud Zoos im dänischen Givskud